Nåd kan avse:

 Nåd för brottspåföljd, se benådning
 Nåd (titel) – en titel som historiskt har använts för att tilltala personer av högre rang
 Nåd (teologi) – i kristen uppfattning en Guds gåva till människan

Se även
 Kungadömet av Guds nåde – en legitimeringsprincip vars grundsats är att monarken är insatt i sitt ämbete av Gud